

Patronyme 

 Daniel Theorin (né en 1983), footballeur suédois ;
 Iréne Theorin (née en 1963), chanteuse d'opéra suédoise (soprano) ;
 Johan Theorin (né en 1963), journaliste et romancier suédois ;
 Maj Britt Theorin (1932-2021), femme politique suédoise.